Wolpert (, ):
 Lewis Wolpert (* 1929, África do Sul), um biólogo desenvolvimentista britânico
 Ludwig Yehuda Wolpert (; 1900, Hildesheim  1981, New York City), um ourives e designer judeu alemão-israelense-americano (en)

 21699 Wolpert (asteróide 21699), um asteróide da cintura principal